

Hydronyme 
Albarregas peut désigner :
 Albarregas, une rivière d'Espagne et un affluent droit du fleuve Guadiana ;
 río Albarregas, une rivière glaciaire du Venezuela ;
 lac Albarregas, un lac situé dans la sierra de la Culata, source du Río Albarregas.